Hrvatski nogometni superkup igraju nogometna je utakmica koju igraju osvajači 1. HNL i Hrvatskog nogometnog kupa.

Pobjednici i finalisti Hrvatskog nogometnog superkupa
 – prvak Prve HNL 
 – pobjednik Hrvatskog kupa

Uspješnost po klubovima

Poveznice 
 hrnogomet.com, Hrvatski nogometni superkup
 rsssf.com, Hrvatski nogometni superkup

Superkup
Nogometni superkupovi